Юткевич — фамилия белорусского или литовского происхождения.

 Юткевич, Лукаш (род. 1989) — английский футболист, нападающий.
 Юткевич, Сергей Иосифович (1904—1985) — советский режиссёр театра и кино, художник, педагог, теоретик кино.